Женевьева () — французское женское имя:
 Женевьева Брабантская — героиня средневековой легенды.
 Женевьева Орлеанская (1901—1983) — третья дочь Эммануэля Орлеанского.
 Женевьева Парижская (ок. 420 — ок. 500) — христианская святая, покровительница Парижа.

См. также 
 (680) Геновева — астероид, открытый в 1909 году
 Дженифер
 Дженни

Французские имена
Женские имена